Boeing 367 kan syfta på: 

 Boeing 367 – ett prototypflygplan för Boeing 377 Stratocruiser, se Boeing C-97 Stratofreighter 
 Boeing 367-80 – ett prototypflygplan för Boeing 707 och  KC-135 Stratotanker